ColorOS - это мобильная операционная система для смартфонов и электронных планшетов с открытым исходным кодом, основанным на базе Android, которую разрабатывает и поддерживает OPPO Electronics.

Особенности 
Основное различие между стандартным Android от Google и ColorOS OPPO заключается в его дополнительных функциях. К таким функциям относятся: настраиваемые жесты для выключения экрана, включения экрана, связи, диспетчера телефона, журналов блокировки экрана, опции для длинных снимков экрана, изменение защиты глаз на более теплую цветовую температуру, FTP - сервер и другие. ColorOS, в некоторых отношениях, похоже на iOS от Apple.

ColorOS также удаляет множество настроек. Возможность ограничения использования фоновых данных приложения удалена. Запись «Настройки данных» отсутствует, и пользователи могут устанавливать сигналы тревоги только тогда, когда мобильные данные достигают определенного предела, в отличие от стандартного Android, который также может автоматически отключать мобильные данные. Более того, ColorOS управляет оперативной памятью, что позволяет приложениям и играм работать в фоновом режиме вечно, если их не принудительно останавливать в индивидуальных настройках этих приложений.

Версии 
Список релизов ColorOS:

 ColorOS 13, Основана на Android 13
 ColorOS 12.1, Основана на Android 12

 ColorOS 11.0, Основана на Android 11

 ColorOS 8.0, Основана на Android 11

 ColorOS 7.0, Основана на Android 10
 ColorOS 6.0, Основана на Android Pie (9)
 ColorOS 5.2, Основана на Android Oreo (8)
 ColorOS 5.1, Основана на Android Oreo (8)
 ColorOS 5.0, Основана на Android Oreo (8)
 ColorOS 3.2, Основана на Android Nougat 7.1
 ColorOS 3.1, Основана на Android Nougat 7.0
 ColorOS 3.0, Выпущена  - основана на Android Lollipop 5.1, по словам разработчика, на 25% быстрее, чем ColorOS 2.1
 ColorOS 2.1 Основана на Android Lollipop
 ColorOS 1.0, Выпущена

Ссылки 
3.^ https://c.realme.com/in/board/detail/1057096670929485824

Внешние ссылки 

 

Операционные системы на основе Android